Селе́ц:

 Селец — устаревший деминутив слова село, синоним современному деминутиву сельцо.

Населённые пункты

Белоруссия

Брестская область 
 Селец — агрогородок в Берёзовском районе.
 Селец — деревня в Ивацевичском районе
 Селец — деревня в Кобринском районе.

Витебская область 
 Селец — деревня в Оршанском районе.
 Селец — деревня в Толочинском районе.
 Селец — деревня в Чашникском районе.

Гомельская область 
 Селец — деревня в Брагинском районе.
 Селец — деревня в Буда-Кошелёвском районе.
 Селец — деревня в Рогачёвском районе.

Гродненская область 
 Селец — деревня в Лидском районе.
 Селец — деревня в Новогрудском районе.
 Селец — деревня в Вишневском сельсовете Сморгонского района.
 Селец — деревня в Синьковском сельсовете Сморгонского района.

Минская область 
 Селец — деревня в Зембинском сельсовете Борисовского района.
 Селец — деревня в Моисеевщинском сельсовете Борисовского района.
 Селец — деревня в Логойском районе.
 Селец — деревня в Любанском районе.
 Селец — деревня в Минский район
 Селец — посёлок в Минский район

Могилёвская область 
 Селец — деревня в Быховском районе.
 Селец — деревня в Глусском районе.
 Селец — деревня в Горецком районе.
 Селец — деревня в Климовичском районе.
 Селец — деревня в Могилёвском районе.
 Селец — агрогородок в Мстиславском районе.
 Селец — деревня в Осиповичском районе.
 Селец — деревня в Чаусском районе.
 Селец — посёлок в Чаусском районе.

Польша 
 Селец — село, гмина Леснёвице, Хелмский повят, Люблинское воеводство.

Россия 
 Селец — деревня, Красногорский район, Брянская область.
 Селец — село, Трубчевский район, Брянская область.
 Селец — деревня, Краснинский район, Смоленская область.

Украина 
 Селец — село, Владимир-Волынский район, Волынская область.
 Селец — село, Турийский район, Волынская область.
 Селец — село, Народичский район, Житомирская область.
 Селец — село, Черняховский район, Житомирская область.
 Селец — село, Тысменицкий район, Ивано-Франковская область.
 Селец — село, Дрогобычский район, Львовская область.
 Селец — село, Добротворская община, Червоноградский район, Львовская область.
 Селец — село, Червоноградская община, Червоноградский район, Львовская область.
 Селец — село, Дубровицкий район, Ровненская область.

Другое 
 Селец — водохранилище в Берёзовском районе Брестской области
 Селец — озеро
 «Селец» — республиканское производственно-торговое унитарное предприятие «Опытный рыбхоз „Селец“»

См. также 
 Селец-Тартак
 Селец-Беньков
 Слобода-Селец
 Росский Селец